Trichopolydesmus är ett släkte av mångfotingar. Trichopolydesmus ingår i familjen Trichopolydesmidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Banddubbelfotingar
Trichopolydesmus